Список стран по выплавке алюминия в 2012—2019 годах основан на данных Геологической службы США

Производство алюминия (тыс. тонн)

Ссылки  
 Алюминий
 Алюминиевая промышленность

Примечания 

Алюминий
Алюминий
Алюминиевая промышленность по странам